Wabash County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Wabash County (Illinois)
Wabash County (Indiana)